L'empereur Kōrei (孝霊天皇, Kōrei Tennō) est le septième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs.

Aucune date certaine ne peut être attribuée à cet empereur, et il est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire ».
Il est le sixième de huit empereurs sans légende, le Kojiki et le Nihon shoki ne précisant que son nom et sa généalogie. La tradition lui attribue des dates de vie de -342 à -215 et situe son règne à partir de -290.

Si la tradition affirme qu'il a réellement existé et lui attribue une tombe, les études historiques modernes tendent à montrer qu'il n'a en fait jamais existé.

Notes et références 

Mythologie japonaise
Empereur du Japon
Naissance en 342 av. J.-C.
Décès en 215 av. J.-C.
Empereur légendaire du Japon